Edward Dierkes – calciatore statunitense
 John Dierkes – attore statunitense